Santanyí är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i regionen Balearerna, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Santanyí ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Mallorca.

Terrängen runt Santanyí är huvudsakligen platt, men åt nordost är den kuperad. Havet är nära Santanyí åt sydost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Santanyí. Runt Santanyí är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Felanitx,  km norr om Santanyí. Trakten runt Santanyí består till största delen av jordbruksmark. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Balearerna